Manoora steht für:

 Manoora (Cairns), einen Stadtteil der australischen Stadt Cairns
 Manoora (Schiff), ein 1935 in Dienst gestelltes australisches Passagierschiff
 HMAS Manoora (L 52), ein 1971 in Dienst gestelltes Amphibienfahrzeug der Royal Australian Navy